

Letteratura 
 Bestie (Beasts) – novella di Joyce Carol Oates del 2001
 Bestie (The Restraint of Beasts) – romanzo di Magnus Mills del 1998

Musica 
 Bestie – gruppo musicale k-pop sudcoreano
 Bestie – singolo di Jay Park del 2011
 Bestie – album dei Criminal Jokers del 2012
 Bestie – singolo di Bhad Bhabie del 2019